

Natuurkunde 
 Kracht, een grootheid, bijvoorbeeld:
 fundamentele natuurkrachten:
 Zwaartekracht
 Elektromagnetische kracht
 Sterke kernkracht
 Zwakke kernkracht
 Koppel (aandrijftechniek), soms verwarrend aangeduid met trekkracht
 Paardenkracht (pk), geen kracht, maar een eenheid van vermogen

Krachten naar uitwerking 
 Corioliskracht, zijdelingse kracht in een roterend systeem wanneer de afstand tot de draaiingsas verandert  
 Middelpuntzoekende kracht, naar het centrum gerichte kracht in een roterend systeem
 Middelpuntvliedende kracht, een schijnkracht, zie bij Middelpuntzoekende kracht
 Schuifkracht
 Torsiekracht, buigkracht
 Weerstandskracht, een kracht die het effect tegenwerkt van een andere kracht die op hetzelfde object werkzaam is
 Wrijving, ontstaat bij oppervlakken van verschillende objecten die over elkaar schuiven; genereert (wrijvings)warmte

Krachten naar bron 
 Spierkracht, het vermogen tot arbeid van spieren
 Veerkracht, elasticiteit
 Waterkracht, natuurlijke hulpbron, waarbij stroming of hoogteverschil wordt gebruikt voor de opwekking van energie

Gradaties van krachten 
 TNT-equivalent, de kracht van een explosie
 Schaal van Richter, de kracht van een aardbeving
 Schaal van Beaufort, de kracht van de wind

Spirituele of magische kracht 
 God (algemeen), in de hoedanigheid van instandhouder en stuwer
 De Kracht (The Force) in Star Wars
 De Ene Kracht, een magische werking in de fantasy-serie Het Rad des Tijds
 De stille kracht, een veronderstelde cultureel-occulte kracht in de gelijknamige roman van Louis Couperus

Achternaam 
 Christian Kracht
 Danny van der Kracht
 Yvonne Kracht

Medewerker 
 Administratieve kracht
 Uitzendkracht

Overig 
 Kracht (film), een Nederlandse film uit 1990
 Terugwerkende kracht, principe in een overeenkomst waarbij een nieuw feit leidt tot herwaardering van eerdere feiten en afspraken

Zie ook 
 Force (doorverwijspagina)
 Sterkte (doorverwijspagina)
 Weerstand (doorverwijspagina)